Симфонія — жанр оркестрової музики, великий твір для оркестру;
 Симфонія — перен. Гармонійне сполучення різноманітних звуків, кольорів, тонів тощо;
союз між державною владою і церквою;
 Симфонія — довідкове церковне видання, в якому в алфавітному порядку наводяться слова, вислови і окремі фрази, що зустрічаються в Біблії.

Примітки